Psycho steht für:
 Wortbestandteil aus dem Griechischen, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #P

Psycho ist der Name folgender Werke:
 Psycho (Roman), Roman von Robert Bloch
 Psycho (Filmreihe)
 Psycho (1960), Film von Alfred Hitchcock
 Psycho II, Film von Richard Franklin
 Psycho III, Film von Anthony Perkins
 Psycho IV – The Beginning, Film von Mick Garris
 Psycho (1998), US-amerikanischer Spielfilm von Gus Van Sant
 Dr. Psycho – Die Bösen, die Bullen, meine Frau und ich, deutsche TV-Serie